You Are the Only One (singel Ivana Mikulicia)
 You Are the Only One (singel Siergieja Łazariewa)